Denumirea de Bolearți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bolearți, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Bolearți, un sat în comuna Sadovo, regiunea Plovdiv;
 Bolearți, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.